
Molekulska formula -{C22H37NO2}- se može odnositi na:

 Anandamid
 Virodhamin